SVN kan avse:  

 svn – ett versionshanteringssystem, se Apache Subversion 
 SVN – landskod i ISO 3166-1 för Svalbard och Jan Mayen